Топал — фамилия.

Известные носители 
 Топал, Мехмет (род. 1986) — турецкий футболист.
 Топал, Реджеп (род. 1992) — турецкий борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы.
 Топал, Степан Михайлович (1938—2018) — деятель гагаузского национального движения.

Топоним 
 Топал — посёлок в Красноярском районе Астраханской области